Кефе́й или в латинизированной форме Цефе́й ():

 в древнегреческой мифологии:
 Кефей (сын Алея) — отец Эхема, сын Алея, царя Тегеи и всей Аркадии; участвовал в походе аргонавтов; по его имени был назван город Кафии (Καφυαι) в Аркадии.
 Кефей (царь Эфиопии) — сын Бела, муж Кассиопеи и отец Андромеды.

 Цефей (созвездие) — названо по имени царя Эфиопии.